Inverno
 Inverno (álbum)
 Inverno (Purvītis)

Desambiguação